Krohn steht für:
 Krohn (Eldena), Ortsteil von Eldena, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Krohn (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Krohn Light Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 (10469) Krohn, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Crohn
 Kron
 Kroon
 Croon
 Grohn